akumulator elektryczny
 akumulator kwasowo-ołowiowy (samochodowy)
 akumulator zasadowy
 akumulator żelowy
 akumulator niklowo-kadmowy (Ni-Cd)
 akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH)
 akumulator litowo-jonowy (Li-Ion)
 akumulator litowo-polimerowy (Li-Po)
 akumulator cynkowo-powietrzny
 akumulator hydrauliczny
 akumulator mechaniczny
 akumulator procesora

Zobacz też 

Magazynowanie energii